Fantasia chez les ploucs est un roman noir de Charles Williams (1956)
 Fantasia chez les ploucs est un film de Gérard Pirès (1971) tiré de ce roman.

Homonymie de titre